A Man of Honor – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Bison Motion Pictures
A Man of Honor – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
A Man of Honor – film del 1919 diretto da Fred J. Balshofer e Harold Lockwood
A Man of Honor – film del 2012 diretto da Jean-Claude Codsi